Адинкра — набор пиктографических символов, традиционных для группы народов ашанти. Каждый символ представляет собой понятие или афоризм. Символы адинкра часто используются на местных тканях и керамических изделиях, производящихся и распространяющихся среди аканских народов в государствах Гана и Кот-д'Ивуар. Также эти символы часто изображаются на стенах или архитектурных сооружениях как орнамент. Символы наносятся на ткань при помощи штампов, вырезанных из дерева.

Среди народов ашанти символы пользуются широкой известностью и являются частью местной культурно-этнической идентичности.

Литература 
 The Adinkra dictionary: A visual primer on the language of Adinkra  by W. Bruce Willis ISBN 0-9661532-1-9
 Cloth as Metaphor: (re)reading the Adinkra cloth symbols of the Akan of Ghana by Dr. George F. Kojo Arthur.
 Legon, Ghana: Centre for Indigenous Knowledge Systems, 2001. 187, [6], p. 29 cm. ISBN 9988-0-0791-4
 African Accents: Fabrics and Crafts to Decorate Your Home by Lisa Shepard ISBN 0-87341-789-5
 Adinkra Symbols: To say good bye to a dead relative or friend'' by Matthew Bulgin

Ссылки 

  Adinkra Symbols
 Adinkra Symbols of West Africa
 Adinkra Symbols at About.com
 ADINKRA — Cultural Symbols of the Asante people
 Adinkra Symbols
 Black Renaissance Man/Adinkra Symbols
 Adinkra Stamps and their Meanings
 Akan Cultural Symbols Project
 Adinkra Symbols Library Project
 Adinkra in Ntonso-Ashanti, Ghana
 Adrinkra symbols and meanings in Spanish Africanidad.com

Ашанти
Пиктографические письменности
Письменности языков Африки
Символы